«Краб-барабанщик» () — французский фильм режиссёра Пьера Шёндёрффера, экранизация его одноимённого романа, вышедший в 1977 году. Прототип «Краба-барабанщика» Вильсдорфа — лейтенант флота Пьер Гийом, участник французских колониальных войн и член Секретной вооружённой организации.

Сюжет 
Французский капитан военно-морского флота, страдающий от рака лёгких, отправляется в последнее плавание: он сопровождает рыболовецкую флотилию до Большой Ньюфаундлендской банки. Из разговоров, которые он ведёт с судовым доктором и старшим механиком, становится понятно, что у него есть и личная цель — увидеться с бывшим сослуживцем, лейтенантом Вильсдорфом по прозвищу «Краб-барабанщик». Они вспоминают этапы жизненного пути Вильсдорфа. Он служил в Индокитае, где попал в плен к вьетнамцам, на пути во Францию был захвачен в рабство в Восточной Африке, а после того, как был выкуплен, стал одним из руководителей путча генералов 1961 года в Алжире. Постепенно проясняется, что капитан после путча предал Вильсдорфа. Вильсдорф командует одним из судов флотилии, но из-за непогоды капитану удаётся только обменяться с ним несколькими репликами по радиосвязи.

В ролях

Оценки 
Винсент Кэнби характеризует «Краба-барабанщика» как старомодное кино в том смысле, в каком можно назвать старомодным прославление чести и храбрости на войне в романтическом нарративе подобно романам Джозефа Конрада. Вильсдорф у Шёндёрффера — это не столько человек, сколько живущий в воспоминаниях миф, вечно молодой, улыбающийся, безупречный в своём мундире и не расстающийся с котом на плече. Отдельно критик отмечает работу оператора Рауля Кутара, соавтора главных фильмов французской новой волны, который в «Крабе-барабанщике» создал образ бурного зимнего океана и, по словам Кэнби, превзошёл самого себя. Михаил Трофименков называет работу Шёндёрффера «мужским и мужественным, строгим и скорбным кино».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы — лауреаты премии «Сезар»
Экранизации литературных произведений
Фильмы Франции 1977 года
Фильмы Пьера Шёндёрффера